Lenard je lahko:
 Lenard, moško osebno ime
 Lenard, priimek (tudi slovenski)
 Philipp Eduard Anton von Lenard - madžarsko-nemški fizik
 Mark Lenard - ameriški igralec

Glej tudi: Lenart, Leonard